«Интеррос»:
 «Интеррос» — российская инвестиционная компания.
 «Интеррос» — название футбольного клуба «Краснознаменск» в 1992—1994 годах, представлял посёлок Московский и Москву.
 «Интеррос» — женский футбольный клуб из Москвы, существовал в 1992—1993 годах.